Вулиця Лейтенанта Шмідта — вулиця Одеси, в історичній частині міста, від Великої Арнаутської вулиці до Італійського бульвару.

Історія 
Перша назва - Тюремний провулок - по перебувала тут тюремна установа (архітектор Ф. К. Боффо, 1819-1825). 22 березня 1882 року в 5 годині ранку в огорожі Одеського тюремного замку були повішені народовольці Халтуріна і Желваков .

У 1894 році в'язницю перевели в нову будівлю на дорогу до Люстдорфа, а вивільнену територію почали забудовувати і в 1899 році закінчили спроєктоване архітектором М. К. Толвінським триповерхову будівлю Земської управи. У 1902 році вулицю назвали Земською.

У 1886 році на розі з Ново-Рибної вулиці(нині - Пантелеймонівська вулиця) за проєктом Ю. Дмитренко звели Афонське Андріївське подвір'я. У паломницькому будинку подвір'я зупинялися К. Паустовський і О. Грін.

За радянських часів - Червоноармійська. У 1946 році, в зв'язку з перейменуванням в той час вулиці імені Шмідта в проспект Сталіна, вулицею лейтенанта Шмідта стала Червоноармійська.

Пам'ятки

Примітки

Посилання 
Улица Лейтенанта Шмидта 
Улица Лейтенанта Шмидта (ранее — Тюремный переулок, Земская улица) 

Вулиці Одеси